Первоначально Харьков-Северный (аэропорт).
 Во время войны - ликвидированный в 1980-х и ныне застроенный аэропорт ХАИ.